Plusieurs villes françaises possèdent une rue du Cheval-Blanc : 
 
Rue du Cheval-Blanc à Nancy ;
Rue du Cheval-Blanc à Nantes ;
Rue du Cheval-Blanc à Montpellier.